Le terme plenum ou plénum peut renvoyer à plusieurs notions.

Architecture 
Le plénum est, dans le jargon du bâtiment, l'espace dans des bâtiments industriels ou tertiaires entre la sous-face de la dalle du niveau supérieur et la face supérieure du faux-plafond ou bien faux-plancher.

Campanologie 
En campanologie, le plénum signifie la sonnerie de la totalité des cloches d'un édifice religieux. Cette technique de sonnerie est en général réservée aux grandes fêtes religieuses catholiques telles que Pâques, Noël, l'Ascension, Pentecôte, l'Assomption et la Toussaint notamment pour les édifices disposant de nombreuses cloches. Mais on retrouve également cette technique pour annoncer le début et la fin de la messe, comme c'est le cas dans certaines églises, notamment dans l'Ouest de la France.

Musique d'orgue 
Le Plenum désigne un type de registration classique dans l'exécution de pièces écrites dans la période classique, notamment des œuvres pour orgue de Jean Sébastien Bach ou Dietrich Buxtehude. On le désigne aussi par l'expression organo pleno.

Politique et sociologie 
Le plénum est le terme pour indiquer une assemblée plénière, composée de tous ses membres.

Physique 
En physique, un plenum est un volume d'air mis en surpression relative par rapport à l'air extérieur.

Notes et références 

Plafond technique
Architecture d'intérieur
Sonnerie de cloche